Harald Hansen kan syfta på:

Harald Hansen (1884–1927), dansk fotbollsspelare
Harald Hansen (1884–1956), norsk gymnast
Harald Hansen (1890–1967), dansk målare